Стефани Виктория Аллен (; род. 14 декабря 1991 года), более известная как Стеффлон Дон () — британская ,  и автор песен, обрётшая популярность в 2017 году после релиза сингла под названием "", который был записан при участии French Montana. Пиковой строчкой для песни в чарте UK Singles Chart стала седьмая строчка. В 2016 году Дон выпустила свой дебютный микстейп Real Thing, а в 2018 .

Ранняя жизнь 
Дон и её шесть братьев и сестёр родились в Бирмингеме, Великобритания. Сама она имеет ямайские корни. В возрасте шести лет переехала с семьей в Роттердам, Нидерланды, поэтому свободно владеет голландским языком, но в 14 возвращается в Великобританию и поступает в одну из школ Лондона. Петь и писать музыку Аллен начала ещё с начальной школы. Ещё в 9 лет ей удалось записать припев рэперу Unique для песни "Hard Knock Life". В свет трек так и не вышел, но Дон было приятно услышать свой голос на записи. 

До своей музыкальной карьеры Стефани работала парикмахершей и декоратором тортов.

Личная жизнь 
Является сестрой британского рэпера Dutchavelli.

В феврале 2019 года Дон подтвердила, что находится в отношениях с певцом Burna Boy.

Награды и номинации

Примечания 

Исполнители Polydor Records
Исполнители Motown
Музыканты, известные под псевдонимами
Стеффлон Дон